ISO 8859-6 — 8-битная кодовая страница из серии ISO 8859 для представления арабского языка. Эта кодировка никогда не была широко распространённой.

Кодировка ISO 8859-6 
Нижняя часть таблицы кодировки полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

6
Арабский язык